Бе́рггрен () — шведская фамилия.

 Берггрен, Андреас Петер (1801—1880) — датский композитор и музыкальный педагог.
 Берггрен, Гуннар (1908—1983) — шведский боксёр.
 Берггрен, Густав (род. 1997) — шведский футболист.
 Берггрен, Ингер (1934—2019) — шведская певица.
 Берггрен, Йенни (род. 1972) — шведская певица.
 Берггрен, Линн (род. 1970) — шведская певица.
 Берггрен, Никлас (род. 1966) — шведский кёрлингист.
 Берггрен, Петер (род. 1962) — шведский пловец.
 Берггрен, Свен (1837—1917) — шведский ботаник.
 Берггрен, Том (род. 1942) — шведский кёрлингист.
 Бергрен, Томми (род. 1937) — шведский актёр.
 Берггрен, Эви (род. 1934) — шведская гимнастка.
 Берггрен, Юнас (полное имя Юнас Петтер Бергрен; род. 1967) — шведский музыкант.

См. также 
 Берггреен